Keele bezeichnet:

 Keele Peak, ein Berg im kanadischen Territorium Yukon
  das Dorf Keele in der Nachbarschaft der Keele University, einer Universität in Großbritannien
 Keele (Toronto Subway), eine U-Bahn-Station in Toronto

Keele ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Keele (* 1942), US-amerikanischer Germanist und Hochschullehrer